Wall Street – ulica w Nowym Jorku
 Wall Street – film Buda Fishera z 1916
 Wall Street – film Harry’ego Cohna z 1929
 Wall Street – film Olivera Stone’a z 1987
 Wall Street: Pieniądz nie śpi – film Olivera Stone’a z 2010 (sequel filmu Wall Street z 1987)
 Wall Street – książka Douga Henwooda
 Wall Street – węgierski zespół muzyczny
 Wall Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 Wall Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line

Zobacz też 
 Black Wall Street
 The Wall Street Journal
 The Wall Street Journal Polska